wachlarzowiec – rodzaj grzybów z rodziny wachlarzowcowatych
 wachlarzowiec – rodzaj roślin z rodziny arekowatych